Ursula "Uschi" Disl (ur. 15 listopada 1970 w Bad Tölz) – niemiecka biathlonistka, dziewięciokrotna medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata, uważana za jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii dyscypliny. Z uwagi na osiągane wyniki nadano jej przydomek Turbo-Disl.

Kariera 
Z zawodu policjantka, broniąca barw klubu SC Moosham, treningi biatlonowe rozpoczęła w 1986 roku. W Pucharze Świata zadebiutowała 26 stycznia 1989 roku w Ruhpolding, zajmując 26. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty (w sezonach 1984/1985-1999/2000 punktowało 25. najlepszych zawodniczek) wywalczyła 13 grudnia 1990 roku w Les Saisies, gdzie w tej samej konkurencji była piąta. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła dwa dni później, wygrywając rywalizację w sprincie. W zawodach tych wyprzedziła Jelenę Mielnikową z ZSRR i swą rodaczkę - Kerstin Moring. Od sezonu 1990/1991 należała do ścisłej czołówki światowej, zajmując 4. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Odniosła łącznie trzydzieści zwycięstw w zawodach Pucharu Świata (uwzględniając zaliczane do tej klasyfikacji tytuły z mistrzostw świata): 12 w sprincie, 7 w biegu pościgowym, 2 w biegu masowym i 9 w biegu indywidualnym. Ponadto dziewiętnaście razy zajmowała w zawodach pucharowych drugie miejsce, a dwadzieścia pięć razy – trzecie. Nigdy nie zdobyła Pucharu Świata, trzykrotnie zajmowała drugie miejsce w klasyfikacji generalnej: w sezonach 1995/1996, 1996/1997 i 1997/1998. W pierwszym przypadku pokonała ją Francuzka Emmanuelle Claret, a w pozostałych Szwedka Magdalena Forsberg. Ponadto trzykrotnie była trzecia, w sezonach 1994/1995, 1998/1999 i 2001/2002. Wielokrotnie stawała też na podium klasyfikacji końcowych poszczególnych konkurencji, wygrywając między innymi: klasyfikację sprintu w sezonie 1990/1991, biegu indywidualnego i sprintu w sezonie 1996/1997 oraz biegu indywidualnego w sezonie 1998/1999.

W 1991 roku znalazła się w składzie sztafety niemieckiej, która zdobyła medal brązowy mistrzostw świata w Lahti. Łącznie zdobyła w zawodach tego cyklu 19 medali, w tym trzynaście drużynowo, z czego sześć złotych: w biegu drużynowym na MŚ w Nowosybirsku (1992) i MŚ w Ruhpolding (1996) oraz sztafecie na MŚ w Anterselvie (1995), MŚ w Ruhpolding (1996), MŚ w Osrblie (1997) i MŚ w Kontiolahti (1999).

Pierwszy medal indywidualny wywalczyła podczas mistrzostw świata w Anterselvie w 1995 roku, gdzie zajęła drugie miejsce w biegu indywidualnym. Rozdzieliła tam na podium Francuzkę Corinne Niogret i Ekaterinę Dafowską z Bułgarii. Dwa dni później drugie miejsce zajęła też w sprincie, plasując się między Anne Briand i Corinne Niogret. Pięć lat później, na mistrzostwach świata w Oslo/Lahti wywalczyła srebrny medal w biegu pościgowym. Startując z siódmego miejsca po sprincie awansowała na podium, przegrywając tylko z Magdaleną Forsberg. Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2001 roku uległa w sprincie tylko swej rodaczce, Kati Wilhelm. Ostatnie medale wywalczyła na rozgrywanych w 2005 roku mistrzostwach świata w Hochfilzen. Najpierw wywalczyła swój pierwszy indywidualny złoty medal wygrywając rywalizację w sprincie. Dzień później powtórzyła to osiągnięcie, zwyciężając również w biegu pościgowym. Dzięki tym osiągnięciom (i wicemistrzostwu świata w sztafecie) została wybrana w Niemczech sportowcem roku.

Nigdy nie zdobyła indywidualnego mistrzostwa olimpijskiego. Swoje starty olimpijskie rozpoczęła wraz z debiutem biathlonu kobiecego w rodzinie sportów olimpijskich na igrzyskach w Albertville w 1992 roku. W konkurencjach indywidualnych plasowała się poza czołową dziesiątką: 11. miejsce w biegu sprinterskim i 24. miejsce w indywidualnym, ale zdobyła srebro w sztafecie. Srebrny medal ze sztafetą wywalczyła również dwa lata później podczas igrzysk olimpijskich w Lillehammer. Dodatkowo zajęła trzecie miejsce w biegu indywidualnym, ulegając tylko Kanadyjce Myriam Bédard i Anne Briand. Na igrzyskach w Nagano w 1998 roku zdobywała medale we wszystkich trzech konkurencjach i we wszystkich kolorach – złoto w sztafecie, srebro w sprincie, brąz w biegu długim. W sprincie uległa tylko Rosjance Galinie Kuklewej, przegrywając z nią o 0,7 sekundy. Parę dni wcześniej w biegu indywidualnym wyprzedziły ją Ekaterina Dafowska i Ołena Petrowa z Ukrainy. Na igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku ponownie została mistrzynią olimpijską w sztafecie, a w biegu sprinterskim uległa jedynie rodaczce Kati Wilhelm. Na swoich ostatnich, piątych w karierze igrzyskach w Turynie w lutym 2006 roku do kolekcji dołożyła jeszcze jeden medal, brąz w biegu ze startu wspólnego (w debiucie olimpijskim tej konkurencji). Lepsze były jedynie Szwedka Anna Carin Zidek i Kati Wilhelm. Po raz pierwszy od lat nie znalazła się w składzie sztafety, co przyspieszyło jej decyzję o zakończeniu kariery wraz z upływem sezonu olimpijskiego.

Dwukrotnie startowała w zawodach Pucharu Świata biegach narciarskich. Najpierw 25 października 2003 roku w Düsseldorfie zajęła czwarte miejsce w sprincie techniką dowolną, przegrywając walkę o podium z Rosjanką Jewgieniją Chachiną. Dzień później, razem z Claudią Künzel zajęła drugie miejsce w sprincie drużynowym techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2003/2004 zajęła ostatecznie 59. miejsce.

Disl pożegnała się z trasami biatlonowymi biegiem ze startu wspólnego w Oslo w ramach Pucharu Świata pod koniec marca 2006.

Obecnie mieszka w szwedzkiej miejscowości Mora wraz z mężem Thomasem Söderbergiem. 15 stycznia 2007 roku urodziła córkę, Hannę, a cztery lata później syna, Tobiasa.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji końcowej

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy policjanci
Niemieckie biathlonistki
Urodzeni w 1970